Stefan Szyller (1857–1933) – polski architekt i konserwator zabytków
 Stefan Szyller (1892–1919) – podporucznik kawalerii Wojska Polskiego, legionista, kawaler Virtuti Militari